Daughters (film uit 1997), ook wel bekend als "Our Mother's Murder", een Amerikaanse televisiefilm
The Daughter (roman), een Griekse roman van Pavlos Matesis uit 2002
The Daughter (film), een Griekse film uit 2012

Muziek 
Daughter (band), een Londense rockband gevormd in 2010
Daughters (band), een Amerikaanse rockband
Daughters (ep), een ep uit 2002 van de Amerikaanse band Daughters
Daughters (album), een studioalbum uit 2010 van de Amerikaanse band Daughters
Daughter (Pearl Jam), een nummer van de Amerikaanse rockband Pearl Jam
Daughters (John Mayer), een single van John Mayer uit 2003
Daughters (Nas), een single van Nas uit 2012
Daughter (The Smashing Pumpkins), een single van The Smashing Pumpkins